Монтиньи́-ле-Шерльё () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Витре-сюр-Манс. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70362.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 290 км к юго-востоку от Парижа, в 65 км севернее Безансона, в 33 км к северо-западу от Везуля.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 177 человек.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляет сельское и лесное хозяйство.

В 2010 году среди 98 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 61 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 62,2 %, в 1999 году было 67,8 %). Из 61 активных жителей работали 57 человек (30 мужчин и 27 женщин), безработными было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 37 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины  (XII век). Исторический памятник с 1984 года
 Церковь Успения, построенная на месте старой церкви XII века
 Статуя Богородицы с видом на деревню. Была возведена в благодарность за спасение деревни от эпидемии холеры в 1854 году. Статуя была освящена 15 августа 1857 года .

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона